Pressigny (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Pressigny (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes